Valea Mănăstirii se poate referi la:
Valea Mănăstirii, Alba
Valea Mănăstirii, Argeș